Аппа — многозначный термин:

Имя 
Аппа Тенцинг, известен также как Аппа Шерпа (англ. Lhakpa Tenzing, хинди आप्पा शेर्पा; род. между 1960 и 1962 гг.) — непальский альпинист, шерпа.

Топоним 
 Аппа — река в Якутии, левый приток р. Алдан,	координаты	60°11'	134°06', карта P-53-137	
 Аппа — озеро в Якутии, на юго-западе Абыйской низменности, на водоразделе р. Омук-Юрях и р. Буор-Юрях,	координаты 68°11'	143°00', карта R-54-143	
 Аппа — река в Якутии, правый приток р. Учур,	координаты 58°46'	130°42', карта O-52-046	
 Аппа — река в Магаданской области, правый приток р. Сугой

Персонаж 
 Аппа — вымышленный персонаж-животное из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Ссылки 
 , С.100-101 из 3547